Anna Danesi (née en 1996), joueuse italienne de volley-ball ;
 David Danesi (né en 1970), chef d'entreprise français ;
 Fabien Danesi (né en 1975), historien de l'art français ;
 Luca Danesi (1598-1672), architecte italien ;
 Natalia Danesi Murray (1901-1994), éditrice américaine ;
 René Danesi (né en 1947), homme politique français.